Dévay Camilla (1922–1998) színésznő
Hasonló nevűek
 Dévai Nagy Kamilla (1950) énekes, előadóművész, tanár